Сан Лукас Текопилко има више значења:

 Општина Сан Лукас Текопилко (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Лукас Текопилко (Сан Лукас Текопилко, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику